La Main de la mort est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Cet album forme un diptyque avec le suivant.

Résumé  
Le père de Ric, qui faisait une croisière en Méditerranée, a disparu : le yacht a été retrouvé échoué, vide. Entretemps, le professeur Hermelin a été enlevé. Il réapparaît peu après mais a subi un chantage. Sa fille adoptive, Eva Linz, a été enlevée, afin que "Sinister", spécialisé dans l'extorsion de secrets technologiques, puisse voler les découvertes d'Hermelin, notamment une sorte de cape d'invisibilité. On apprend que Richard avait organisé une rencontre entre trois personnages qui se détestaient mais vivaient sur une île pour milliardaires : Ursula Gabler, Claudius Folk et Lucas Clauwitz. Ceux-ci sont finalement retrouvés. Ric va sur place pour enquêter. 

Ric est agressé dans un studio, mais son père accompagné d'Eva Linz vient le secourir. Ceux-ci se cachent des pirates de Sinister. Mais les hommes de Sinister font irruption : Ric et Eva s'enfuient tandis que Richard repousse les assaillants à coups de grenades. Ric retourne vers les studios pour y trouver son père sans connaissance. Là, ils rencontrent Ursula, Claudius et Clauwitz qui les menacent de leurs armes, ainsi qu'Eva, qui avoue avoir imaginé Sinister, pour empêcher les savants de créer des armes.

Le groupe sort vers un gouffre pour y précipiter Ric et Richard. C'est alors que Claudius, pris d'une crise de schizophrénie, se rue sur Ric et les deux hommes basculent dans le vide. Leurs corps ne seront pas retrouvés.

Ledru et Hermelin interviennent alors avec des armes automatiques pour arrêter les malfaiteurs.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Richard Hochet
 Professeur Hermelin
 Ursula Gabler : spécialiste des médias
 Claudius Folk : scénariste en vogue
 Lucas Clauwitz : homme de médias, richissime, fondateur de "Vidéo-Mar", île pour milliardaires
 Eva Linz : jeune actrice est-allemande, fille d'un physicien assassiné, recueillie par Hermelin

Lieux 
Paris, Hyères et une île privée imaginaire

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1998